Rabe är ett tyskt och svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alida Rabe (1825–1870), målare
 Annina Rabe (född 1963), litteraturkritiker och kulturjournalist
 Bahne Rabe (1963–2001) västtysk/tysk roddare
 Carina Rabe (född 1957), ungdomsboksförfattare
 Folke Rabe (1935–2017), tonsättare och trombonist
 Gustaf Rabe, flera personer
 Gustaf Rabe (skolman) (1813–1870), skolman, latinist och läroboksförfattare
 Gustaf Rabe (militär) (1872–1937), överste
 Gustaf Rabe (bankman) (1892–1982), jurist och bankdirektör
 Harald Rabe (1897–1977), finländsk-svensk psykiater
 John Rabe (1882–1950), tysk nazistisk affärsman känd för sin räddningsinsats under Nanjingmassakern 1937
 Jutta Rabe (född 1955), tysk journalist
 Julius Rabe, flera personer
 Julius Rabe (jurist) (1821–1886), justitieråd
 Julius Rabe (radioman) (1890–1969), musikkritiker och radiochef
 Karin Rabe (född 1954), orienterare
 Kerstin Rabe (1919–2007), skådespelare
 Lily Rabe (född 1982), amerikansk skådespelare
 Nils Rabe (1905–1984), militär
 Pehr Rabe (1858–1929), jurist, bankdirektör och riksdagsman

Se även
 1624 Rabe – asteroid i huvudbältet

Tyska efternamn
Svenska efternamn